Parallels jelentései:

Parallels: a Yes együttes 1977-es dala
Parallels: a Fates Warning együttes 1991-es albuma
Parallels: kanadai szintipop trió